Арцари има више значења:

 Арцари (Калараш), насеље у округу Калараш у Румунији
 Арцари (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији